Studzinski oder Studziński ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Studzinski (* 1983), deutscher Langstreckenschwimmer
 Zdzisław Studziński (1922–1976), polnischer Vizeadmiral und Politiker